Хмаровка — название населённых пунктов.

Россия 
 Хмаровка — деревня в Полтавском районе Омской области.

Украина 
 Хмаровка — село в Бершадском районе Винницкой области.
 Хмаровка — село в Зеньковском районе Полтавской области.
 Хмаровка — село в Харьковском районе Харьковской области.